Franciaország
Ollainville, település Essonne megyében
Ollainville, település Vosges megyében